Albon se poate referi la:

Nume de familie 
 Alexander Albon (n. 1996), pilot de curse thailandez 
 Teodora Albon (n. 1977), arbitru de fotbal român

Toponime 
 Albon, Drôme, comună în departamentul Drôme, Franța